Strohpuppe steht für:
 Strohballenfigur, aus Stroh gefertigte Figur
 Strohschober, ein regelmäßig aufgesetzter Haufen von Heu, Stroh oder Getreide, siehe Dieme

 El Pelele (deutsch: „Die Strohpuppe“), Gemälde von Francisco de Goya (1791/92)
 Die Strohpuppe, Film von Basil Dearden (1964)

Siehe auch:
 Strohmann (Begriffsklärung)
 Nubbel, Strohpuppe, die zu Karneval aufgehängt wird